QT ist die Abkürzung für:
 Quantentheorie, siehe Quantenmechanik
 QuickTime, eine von der Firma Apple entwickelte Multimedia-Architektur
 QT-Syndrom, eine seltene lebensgefährliche Krankheit
 Tampa Cargo, kolumbianische Frachtfluggesellschaft (IATA-Code), jetzt Avianca Cargo
 QT-Zeit, beim Elektrokardiogramm die Zeit, die von der Q-Zacke im EKG bis zum Ende der T-Welle vergeht

Qt bezeichnet:
  Qt (Bibliothek), eine Softwarebibliothek zur plattformübergreifenden Programmierung

qt ist die Abkürzung für:
 Quart (Einheit), US-amerikanisches Hohlmaß

Siehe auch:

QT